Teixeira se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alcides Ribeiro Teixeira
 Dante Martins Teixeira
 José Teixeira